Palazzo Soranzo, palazzo di Venezia sito nel sestiere di San Polo
 Palazzo Soranzo Cappello, palazzo di Venezia sito nel sestiere di Santa Croce
 Palazzo Soranzo dell'Angelo, palazzo di Venezia sito nel sestiere di Castello
 Palazzo Soranzo Pisani, palazzo di Venezia sito nel sestiere di San Polo
 Palazzo Soranzo Piovene, palazzo di Venezia sito nel sestiere di Cannaregio
 Palazzo Soranzo Van Axel, palazzo di Venezia sito nel sestiere di Cannaregio